Voigtshagen ist der deutsche Name folgender Orte in der Woiwodschaft Westpommern in Polen: 
 Voigtshagen, ehemals im Kreis Greifenberg, Ort in der Gmina Trzebiatów; siehe: Włodarka 
 Voigtshagen, ehemals im Kreis Naugard, Ort in der Gmina Dobra; siehe: Wojtaszyce